La Prva liga Herceg-Bosne 1994-1995 è stata la seconda edizione del campionato della Repubblica Croata dell'Erzeg-Bosnia. La UEFA non riconosceva il torneo, quindi le squadre non potevano qualificarsi per le coppe europee.

Squadre partecipanti

Formula
Le 36 squadre sono state divise in quattro gironi all'italiana su base geografica. Le vincitrici disputano la fase finale.

Stagione regolare

Finali

Finale Posavina

Fase finale

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|SEMIFINALI

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|FINALE 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center| Campione dell'Erzeg-Bosnia:  (Mladost Dubint)
|-

Classifica marcatori 
 15 reti
 Anđelko Marušić (Mladost Dubint Široki Brijeg)
 14 reti
 Anto Mikić (Kostrč)
 13 reti
 Drago Dabić (Hajduk Orašje)
 12 reti
 Čule (Ljubuški)

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Prva liga Herceg-Bosne
 Druga liga Herceg-Bosne
 Kup Herceg-Bosne

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 claudionicoletti.eu
 Zlatne godine - Šest desetljeća nogometa u Širokom Brijegu

Calcio nel 1994
Calcio nel 1995
Campionati in Bosnia ed Erzegovina 1992-2002
Edizioni della Prva liga Herceg-Bosne